Wąsewo (gemeente)
 Wąsewo (Mazovië)

Zie ook:
 Wąsewo-Kolonia